Slza může označovat více věcí:

 slzy – produkty slzných žláz v očích
 Slza (hudební skupina) – česká popová hudební skupina
 Slzy slunce – americký film z roku 2003
 Slzy nože – opera Bohuslava Martinů

Externí odkazy